Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure () — музыкальная игра, разработанная компаниями Sega и Xeen для портативной консоли Nintendo 3DS. Впервые была выпущена 19 января 2012 года в Японии, под названием . Выход игры на территории Европы состоялся 5 апреля того же года, Австралии — 12 апреля и 10 июля — в США. Выход порта игры для iOS был запланирован на зиму 2012 года, однако он вышел только в январе 2014 года под названием Rhythm Thief & the Paris Caper. От оригинала эта версия отличается только новыми миссиями и музыкой.

Геймплей 

Основная игра проходит в сюжетном режиме, в котором главный герой Рафаэль исследует тайну исчезновения его отца и воскрешения Наполеона. На протяжении истории, игрок будет перемещаться по различным областям Парижа, беседовать с неигровыми персонажами и решать головоломки, чтобы продвигаться по сюжету. В некоторых местах с помощью сенсорного экрана игроки могут найти медали, музыкальные произведения и скрытые ноты для песен. В Париже игрок также должен записывать звуки, которые могут быть использованы для решения головоломок или создания «Мастера Инструмента» (). Если игрок тщательно исследовать различные уголки города, то он сможет найти скрытые ритм-игры и различные задания. На медали, заработанные благодаря ритм-играм, можно разблокировать дополнительные мини-игры и видеоклипы.

Во время сюжета, игроки будут сталкиваться с серией игр с ритмом, управление в которых производится с помощью сенсорного экрана, кнопок или гироскопического управления консоли. На некоторых уровнях с помощью стилоса нужно с вступать в бой с другими танцорами. В игре также присутствует пародии на другие танцевальные игры от Sega, такие как Space Channel 5 и Samba de Amigo. Шкала, расположенная на верхнем экране консоли определяет, насколько хорошо игрок совершает определённые действия. Игра заканчивается, когда шкала достигает нуля. Дополнительные награды можно получить в зависимости от ранга, полученного игроком. В игре имеется поддержка многопользовательской игры по беспроводной сети до двух игроков, и доступна функция «Streetpass», где игроки могут ставить рекорды.

Сюжет 
В Париже был украден гроб императора Наполеона Бонапарта. Три года спустя после похищения, юноша по имени Рафаэль, ведёт двойную жизнь: ночью он превращается в знаменитого вора, известного как Фантом R (), который крадёт различные произведения искусства. Таким образом он пытается найти ключи к разгадке исчезновению его отца, пропавшего несколько лет назад. Благодаря поискам Рафаэль находит браслет с таким же символом, как и на монете, оставленную его отцом, а вскоре после этого встречает девушку по имени Мари, которая обладает скрипкой с тем же символом. Кроме того, он сталкивается с человеком, утверждающим, что он Наполеон, и ищущим Корону Дракона (), чтобы подчинить Париж под своей властью. Таким образом, Рафаэль отправляется в путешествие, чтобы разгадать тайну окружающую Мари и Наполеона.

Персонажи 
  — 18-летний подросток, который ведет двойную жизнь как известный вор по имени . Он крадёт подделки произведений искусства, созданные его отцом и заменяет их на оригиналы. Рафаэль/Ральф пытается найти своего отца, который таинственно исчез несколько лет назад. Мать мальчика умерла, но в прошлом была опытной балериной. Сэйю — Ёсимаса Хосоя.
  — собака Рафаэля. Верный друг главного героя. Он подвергся нападению кошки на одной из улиц Парижа. Рафаэль спас Фондю, а когда вокруг него было слишком много полицейских, пёс спас его. Сэйю — Хироси Ивасаки.
  — девушка, которая обладает скрипкой с тем же символом, что и на монете, оставленной отцом Рафаэля. Она, как и главный герой ищет свою мать. Её мать оставила скрипку и ноты, когда отказалась от неё. Сэйю — Аямэ Горики.
  — таинственный человек, который утверждает, что он реальный первый император Франции и обладает армией. Он ищет предмет, так называемую «Корону Дракона». Сэйю — Фумихико Тахики.
  — полицейский детектив, который разыскивает Рафаэля. Сэйю — Сюнсукэ Сакуя.
  — сын инспектора Верже. Вундеркинд, который стремится арестовать Рафаэля. Хотя часто одевается как мальчик, она на самом деле является девочкой по имени Шарлотта. Сэйю — Хана Такэда.
  — герцогиня Парижа, которая считается матерью Мари. Сэйю — Юко Кайда.
  — дворецкий и охранник Элизабет. Является специалистом в рукопашном бою. Сэйю — Хироси Ивасаки.
  — таинственный человек, который выступает как опекун Мари. Сэйю — Ёдзи Уэда.
  — отец Рафаэля, который таинственно исчез три года назад. Сэйю — Такуя Киримото.

Саундтрек 

Над музыкой к игре работали такие композиторы, как Наофуми Хатая, Такахито Эгути и Томоя Отани. Начальную тему  исполнила японская певица Miwa, а финальную тему — «Story» () — певица Ai. Финальная тема игры для западной версии «Je te dis au revoir» () была спета певицей Кахими Кари.

Было выпущено два музыкальных альбома с саундтреком игры. Первый из них  получали, те, кто успел сделать предзаказ игры. Этот альбом включал в себя 30 треков.

Второй музыкальный альбом  был выпущен только в Японии 15 февраля 2012 года лейблом Wave Master. Всего на трёх компакт-дисках содержалось 97 композиций.

Оценки и мнения 

Rhythm Thief получила высокие оценки от критиков и журналов. Средняя оценка сайта Metacritic — 76 баллов. Famitsu оценил Rhythm Thief R: Emperor Napoleon’s Legacy в 32 балла из 40 возможных, оценив по четырём пунктам по 8 баллов.

IGN поставил игре оценку в 8 баллов, хваля восхитительные мелодии и геймплей, но критикуя управление из-за гироскопа. GameSpot также высоко оценил игру, назвав её «очаровательным приключением ритма, которая действительно приносит фанк». CVG поставил оценку 7,6 баллов, хваля ритм игры, но из-за головоломок сайт понизил оценку. Eurogamer назвали игру «стильной, представительной и своеобразной».

Официальные журналы, которые делают обзоры только на консолях Nintendo, также высоко оценили игру. Official Nintendo Magazine оценил Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure в 88 %, назвав его «блестящим приключением». Из минусов критик отметил только короткую продолжительность игры. Nintendo World Report высоко оценил музыку, историю и сэл-шейдинг, но из-за сбоев в гироскопе сайт снизил оценку. Он посоветовал купить игру, назвав её «отличным дополнением».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure на сайте Sega

Игры для Nintendo 3DS
Игры для iOS
Компьютерные игры 2012 года
Музыкальные игры
Компьютерные игры, разработанные Sega
Компьютерные игры, изданные Sega
Компьютерные игры, разработанные в Японии